Майкл Аррингтон () — основатель и соавтор блога TechCrunch, посвящённого технологическим стартапам Кремниевой долины и общим технологическим новостям в США и других странах. Журналы Wired и Forbes называли Аррингтона одним из наиболее влиятельных людей в Интернете.

В 2008 году Аррингтон был назван журналом Time одним из наиболее влиятельных людей во всём мире. Журнал Wired также включал его в диаграмму «интернет-болтунов», отмечая его одержимость вебом 2.0.

Биография 

Аррингтон вырос в Хантингтон-Бич (Калифорния) и в графстве Суррей (Англия), учился в Калифорнийском университете в Беркли и окончил колледж Клермон-Маккенна со специализацией в области экономики. В 1995 году он окончил школу права Стэнфордского университета. Он проходил практику по корпоративному праву и ценным бумагам в O’Melveny & Myers и в Wilson Sonsini Goodrich & Rosati.

Аррингтон покинул юридическую практику и присоединился к стартапу Real Names, провалившемуся после привлечения 100 миллионов долларов. Аррингтон был одним из основателей Achex — компании интернет-платежей, которая была продана First Data за 32 миллиона долларов, а теперь является бэк-эндом онлайнового Western Union.

Аррингтон получил известность в Интернете благодаря своему блогу TechCrunch о Кремниевой долине. TechCrunch пишет об интернет-стартапах и новостях. В сентябре 2011 года Аррингтон покинул TechCrunch и AOL.

Аррингтон известен тем, что выступает за бросание колледжа. В 2010 году на серии лекций «Выдающийся инноватор» в Калифорнийском университете в Беркли он заявил: «самое лучшее, что можно сделать — это проучиться год в Гарварде и бросить его. Все будут знать, что вы были достаточно умны, чтобы попасть в него».

Примечания

Ссылки 
 Profile at CrunchBase
 Index of Michael Arrington's writings on uFollow
 "TechCrunch Site Makes Arrington A Power Broker", Wall Street Journal, 2006-11-03
 "The makings of a media mogul: Michael Arrington", Elias Bizannes's blog, 2008-12-26

Блогеры США
Персоналии:Американский Интернет
Персоналии:Хантингтон-Бич
Выпускники Колледжа Клермонт-Маккенна
Выпускники Стэнфордской школы права